Rachael Ancheril, actrice canadienne,
 Rachael Beck, actrice et chanteuse australienne,
 Rachael Burford, joueuse anglaise de rugby à XV,
 , chanteuse-compositrice américaine,
 Rachael Crawford, actrice canadienne,
 Rachael Cook, actrice et productrice américaine,
 Rachael Ellering, catcheuse américaine,
 Rachael Grinham, joueuse australienne de squash,
 Rachael Harris, actrice américaine,
 Rachael Henley, actrice britannique,
 Rachael Hip-Flores, actrice américaine,
 Rachael Lillis, actrice américaine,
 Rachael MacFarlane, actrice américaine,
 Rachael Ray, animatrice de télévision américaine,
 Rachael Stirling, actrice anglaise,
 Rachael Taylor, chanteuse et actrice australienne,
 Rachael Yamagata, auteure-compositrice-interprète américaine.

Voir aussi